Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1973 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1973. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Hillerød - 30 września 1973

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1973
1973 w sporcie żużlowym
1973 w Danii